La terza stagione è andata in onda:
 : 2006-2007 su Cartoon Network
 : 2007 su Cartoon Network